Sempronia, en français Sempronie, est le nomen porté par les femmes de la gens des Sempronii.

Femmes célèbres
Sempronie, sœur des Gracques et femme de Scipion Émilien. Fille de Cornelia et petite-fille de Scipion l'Africain, elle a été soupçonnée d'avoir contribué à la mort soudaine de son mari afin de venger ses frères.

Sempronie, mère de Fulvie (vers 123 av. J.-C. - 63 av. J.-C.). Fille de Sempronius Tuditanus, qui, d'après Cicéron, jetait son argent au peuple depuis les Rostres, elle épouse Marcus Fulvius Flaccus Bambalio. Elle est la grand-mère de Clodia Pulchra, la première épouse d'Octave, et des deux fils de Marc-Antoine Marcus Antonius Antyllus et Iullus Antonius.

Sempronie, épouse de Decimus Junius Brutus. Belle, distinguée et passionnée, elle représente l'émergence d'un nouveau type de femme romaine, par opposition à la femme romaine traditionnelle attachée aux anciennes valeurs républicaines, telle que Cornelia Africana. Elle a été impliquée dans la Conjuration de Catilina, et est la mère de Decimus Junius Brutus Albinus, l'un des assassins de Jules César.

Autre
La basilique Sempronia, une basilique du Forum Romanum à Rome, érigée en 170 av. J.-C. par le censeur Tiberius Sempronius Gracchus.
La lex Sempronia, une loi agraire rédigée par le tribun de la plèbe Tibérius Sempronius Gracchus en 133 av. J.-C..

Notes et références